Flubacher ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Flubacher (1921–1992), Schweizer Politiker (FDP)
 Matthias Flubacher (1784–1869), Schweizer Politiker
 Sandra Flubacher (* 1963), Schweizer Schauspielerin